Вестник промышленности — ежемесячный иллюстрированный технический журнал заводско-фабричной промышленности, кустарного промысла и ремесла. Издавался в Москве с 1 июля 1858 по 1861 года. Типография А. А. Карцева. Ред.-изд. Ф. В. Чижов, а с 1860 г. к нему присоединился И. К. Бабст. С 1860 года. при журнале выходило еженедельное приложение «Акционер».
 Вестник промышленности — газета биржевая, банковая, промышленная, торговая, железнодорожная и политехническая, выходила в Москве 5 раз в неделю с 1 октября. 1873 года. по 28 июня 1874 года.; ред.-изд. С. П. Яковлев.
 Вестник промышленности — издательский дом с 2013 года, Москва. Выпускает два журнала: «Вестник промышленности, бизнеса и финансов», «Межрегиональная промышленность и торговля». Вестник промышленности
 Вестник промышленности — деловая газета в России, выходит раз в квартал с августа 2017 года. Вестник промышленности выпускается в формате A4.

Примечания